Торстен Хас, також відома під псевдонімом Кім Годал (21 листопада 1970, Ноймюнстер)  — поетеса, драматург, прозаїк, письменник та бібліотекар. Наприклад, він написав Bibliotheken für Dummies (Вайлі). Книга була видана у жовтні 2019 року і двічі перевидавалася через великий попит. До кінця 2020 року було запитано майже 60 000 книг. Книга отримала кілька оглядів  і використовується у багатьох університетах. Приклади:
Бібліотека Тюбінгенського університету,
Бібліотека Бохумського університету,
Бібліотека Бінгенського університету,
Інститут Східної Азії у Людвігсхафені.

Твори

Нехудожня література
 Bibliotheken für Dummies (2019); разом з Detlev-Schneider-Suderland
 Arbeitgebermarke Bibliothek mit k(l)einem Budget : eine Einführung mit Übungen (2021)
 Vahīṅ dekhiye : Festschrift für Hellmut Vogeler (1996); як редактор
 Das Ende der Gemütlichkeit : Entwurf eines Fundraising-Konzepts für kleinere und mittlere Wissenschaftliche Bibliotheken  (2021)
 Dieses Buch ist für die Tonne : Einführung in den klassischen Zynismus (Kynismus) (2020); разом з Maximilian Spannbrucker
 Wohnriester und Erbbau : ein aktuelles Fallbeispiel (2021)

Художня література

Романи
 Das Kartenhaus : ein Betrugs-Roman (2002)
 Der König des Schreckens :  ein Vatikan-Krimi  (2013)
 Männchensache : Rechtsfälle zur Vorbereitung im Geschlechterkampf – Roman (2009)
 Morddeich : und andere Kurzprosa (2021)
 Die Schwarze Zeit : ein Mittelalter-Roman (2006)
 Die Schwarze Zeit II : Aphrodites Puppen – Roman (2007)
 Die Schwarze Zeit III : Metathronos – Roman (2008)
 Die Schwarze Zeit IV : Agonie – Roman (2009)
 Die Schwarze Zeit V : Staub – Roman (2010)
 Die Schwarze Zeit VI : Terra re-mota – Roman (2011)
 Totenmelodie : ein Kurpfalz-Krimi (2017)
 Totenquintett : ein Kurpfalz-Krimi (2018)
 Totentraum : ein Kurpfalz-Krimi (2019)

Драми
 En Nuit : Dramolett (2021)
 Omega oder Das Hochzeitsmahl : Drama (2020)
 Die Staatsschuld – In a State of Bonds : Drama (2003)

Поеми
 Das Christkind taumelt betrunken im Wald, der Weihnachtsmann torkelt nicht minder : Winter- und Weihnachts-Gedichte (2020)
 Es wiehert der Gaul, es graset das Pferd. Es machte auch nichts, wär’s mal umgekehrt : Liebes-Gedichte und andere (2020)

Примітки

Посилання 
 KVK каталог (Німеччина, Австрія , Швейцарія, WorldCat): результат пошуку Torsten Haß
KVK каталог (Німеччина, Австрія , Швейцарія, WorldCat): результат пошуку Kim Godal

Німецькі поети
Німецькі письменники